Il Campionato Sul-Mato-Grossense 2014 è stata la 36ª edizione del Campionato Sul-Mato-Grossense.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A 

Legenda:
      Ammesse alla Fase finale
      Retrocesse in Série B 2015

Gruppo B 

Legenda:
      Ammesse alla Fase finale
      Retrocesse in Série B 2015

Fase finale 

2014
Calcio nel 2014